Государственный гимн Чеченской Республики () — наряду с флагом и гербом является одним из официальных государственных символов Чеченской Республики — субъекта Российской Федерации. Заявляется, что автором текста данного гимна является первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров (1951-2004). Автор музыки — известный чеченский композитор и педагог Умар Бексултанов (1937-2014).

Данный гимн принят и утверждён 28 июля 2010 года в качестве официального гимна Чечни. До этого, у республики, находящейся в составе России, в отличие от других республик, не было своего гимна. У самопровозглашённой непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (Нохчийчоь) имелся собственный гимн под названием «Свобода или смерть!».

Официальный текст гимна на чеченском языке

О гимне Чечни 
Предусмотрено несколько случаев, когда исполняется гимн Чеченской Республики. Так, гимн Чеченской Республики исполняется при вступлении в должность Главы Чеченской Республики после принесения им присяги; при открытии и закрытии заседаний Парламента Чеченской Республики; во время официальной церемонии подъема флага Чечни, а также во время церемоний встреч и проводов делегаций иностранных государств, межправительственных организаций, посещающих Чеченскую Республику с официальным визитом, когда не исполняется Государственный гимн Российской Федерации.

Кроме того, гимн Чеченской Республики может исполняться:
 при открытии памятников и памятных знаков.
 при открытии и закрытии торжественных собраний и заседаний, посвященных республиканским праздникам Чеченской Республики;
 во время иных торжественных и протокольных мероприятий, проводимых органами государственной власти Чечни, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями.

Гимн Чеченской Республики исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории Чеченской Республики, в соответствии с правилами проведения этих соревнований (в частности, на первом и последнем домашнем матче сезона « футбольного клуба Терек»)

Примечания 

Гимны субъектов Российской Федерации
Гимны по регионам